Аль-Газалі, Газа́лі, повне ім'я Абу-Хамід Мухаммад ібн-Мухаммад аль-Газалі (1058, Тус — 19 грудня 1111, Тус) — мусульманський теолог, філософ, суфій. 
 Мухаммад аль-Газалі, Шейх Мухаммад аль-Газалі аль-Сакка (1917-1996) (араб. الشيخ محمد الغزالي السقا ‎ ‎‎) – мусульманський духовний лідер та науковець.